Натуральне число 1448
 1448 рік до нашої ери
 1448 рік нашої ери